Adjei ist der Familienname folgender Personen:

 Akwasi Osei Adjei (* 1949), ghanaischer Politiker
 Barfour Adjei-Barwuah (* 1942), ghanaischer Diplomat
 Benjamin Adjei (* 1990), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Christopher Antwi-Adjei (* 1994), ghanaisch-deutscher Fußballspieler
 Daniel Adjei (* 1989), ghanaischer Fußballtorhüter
 Ebenezer Ako-Adjei (1916–2002), ghanaischer Politiker und Außenminister
 Emmanuel Sowah Adjei (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Felix Adjei (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Lawrence Adjei (* 1979), ghanaischer Fußballspieler
 Richard Adjei (1983–2020), deutscher American-Football-Spieler und Bobsportler
 Sammi Adjei (* 1973), ghanaischer Fußballspieler
 Sammy Adjei (* 1980), ghanaischer Fußballspieler
 Yosemeh Adjei (* ??), deutscher Countertenor und Trompeter